Consiglio privato o segreto - Collegio che consiglia il capo di Stato, solitamente un monarca.
Consiglio segreto - In Svizzera, comitato ristretto documentato dal XV-XVI secolo e composto dalle principali cariche cantonali
Consiglio segreto - Nel Ducato di Milano, il massimo organo politico, amministrativo e giudiziario
Consiglio segreto di Stato o Conferenza di Stato Segreta - Organismo di governo dell'Impero austriaco durante il governo dell'imperatore Ferdinando I d'Austria, sotto la presidenza del cancelliere Metternich